Jan Konopka (1777–1814) – generał brygady armii Księstwa Warszawskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Jan Franciszek Konopka (1855–1948) – działacz społeczno-polityczny
 Jan Konopka (1906–1945) – polski hajduk działający na północy dzisiejszej Bośni i Hercegowiny

Zobacz też 
 Konopka (ujednoznacznienie)